Milava može označavati:
 Milava, naselje u Sloveniji.
 Milava (biljni rod), ševar, Ammophila Hest., biljni rod iz porodice Poaceae.